Kossoy ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Kossoy (1913–2012), polnischer Rechtsanwalt und Publizist
 Boris Kossoy (* 1941), brasilianischer Fotograf und Fotografiehistoriker